1985 est une année.

1985 peut également désigner :
1985, un roman d'Anthony Burgess sortie en 1978.
1985 : Visiteurs (Marvel 1985), une série de comics de Mark Millar et Tommy Lee Edwards, sortie en 2008.
1985, un film de Yen Tan, sorti en 2018.
1985, une série de Wouter Bouvijn, sortie en 2022 sur la VRT et en 2023 sur la RTBF.